Condado de Humboldt é o nome de três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Humboldt (Califórnia)
 Condado de Humboldt (Iowa)
 Condado de Humboldt (Nevada)

Desambiguações de topônimos